73 км — топоним:

 Казарма 73 км — упразднённый в 1997 году населённый пункт в Амурском районе Хабаровского края России. Входил в состав Литовского сельского поселения.

 73 км — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД, расположена в Лазаревском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.
 73 км — платформа Казанского направления Московской железной дороги РЖД, расположена вблизи деревни Смолево Орехово-Зуевского района Московской области.
 73 км — платформа Рижского направления Московской железной дороги РЖД, расположена вблизи деревни Лужки Истринского района Московской области.
 73 км — платформа Выборгского направления Октябрьской железной дороги. Расположена в Выборгском районе Ленинградской области.